Monobloco pode significar:

 Monobloco, um bloco carnavalesco carioca.
 Monobloco Mercedes-Benz, ônibus inteiramente produzido pela Mercedes-Benz, incluindo plataforma e carroceria.
 Monobloco, álbum da banda homônima, lançado em 2000
 Monobloco: ao vivo, álbum de 2006
 Monobloco 10, álbum de 2010

Desambiguação
Desambiguações de música